El término Ciudad del Conocimiento puede referirse a:

 Ciudad del Conocimiento campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
 Ciudad del Conocimiento y la Cultura complejo educativo en el estado de Hidalgo, México.